

Мужская фамилия 
Тамарин
 Тамарин, Александр Лазаревич (1908—1989) — советский военный бактериолог, военврач 1 ранга.
 Тамарин, Борис Петрович (Хмыров, 1894—1978) — советский актёр, сценарист, режиссёр.
 Тамарин, Илья Леонтьевич (1893—1961) — советский фтизиатр, профессор.
 Тамарин, Меер Семёнович (Гиршберг, 1896—1938) — советский военный, партийный и хозяйственный деятель, в 1935—1938 — директор Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича. 
 Блюменталь-Тамарин, Александр Эдуардович (1859—1911) — театральный актёр и режиссёр.
 Блюменталь-Тамарин, Всеволод Александрович (1881—1945) — театральный актёр и режиссёр, коллаборационист.
 Датешидзе, Н.Ф. (псевдоним Тамарин) — писатель; известен был в 1900 годы как автор водевилей.
 Окулов, Николай Николаевич (псевдоним Тамарин) (1866—?) — писатель, драматург, переводчик; сотрудник журнала «Театр и искусство».

Женская фамилия 
Тамарина
 Тамарина, Нина Александровна (1926—2018) — доктор биологических наук, энтомолог, профессор МГУ.
 Тамарина, Руфь Мееровна (1921—2005) — русская поэтесса.
 Акопян-Тамарина, Нелли Суреновна (род. 1941) — российская и британская пианистка, педагог.
 Блюменталь-Тамарина, Мария Михайловна (1859—1938) — русская актриса.
 Гриневская, Изабелла Аркадьевна (псевдоним Тамарина, 1864—1942) — русская поэтесса.